Damesingleturneringen ved French Open 2013 var den 106. damesingleturnering ved French Open i tennis. Mesterskabet blev vundet af Serena Williams, som i finalen besejrede den forsvarende mester Marija Sjarapova med 6-4, 6-4. Dermed vandt Williams damesingletitlen i French Open for anden gang – første gang var i 2002 – og det var hendes fjerde French Open-titel i alt. I en alder af 31 år og 247 dage blev hun den ældste kvinde siden 1958, der kunne løfte trofæet, Coupe Suzanne Lenglen, i triumf. Det var 16. gang i løbet af karrieren, at Serena Williams vandt en grand slam-titel i damesingle, og det var hendes 31. grand slam-titel i alt, når man medregner doubletitlerne.

Eneste danske deltager var 10.-seedede Caroline Wozniacki, som tabte i anden runde til Bojana Jovanovski.

Hovedturnering

Spillere 
Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere. Heraf havde 108 spillere kvalificeret sig i kraft af deres ranglisteplacering pr.  2013, tolv spillere havde spillet sig gennem kvalifikationen (Q), mens otte spillere havde modtaget et wildcard (WC).

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første til tredje runde

Se også 
 French Open 2013 (herresingle)
 French Open 2013 (herredouble)
 French Open 2013 (damedouble)
 French Open 2013 (mixed double)

Kilder / eksterne henvisninger 
 French Open    

Damesingle 2013
2013